Heinrich Vogtherr ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Vogtherr der Ältere (1490–1556), deutscher Künstler, Dichter und Verleger
 Heinrich Vogtherr der Jüngere (1513–1568), deutscher Maler, Radierer und Holzschneider